Panoploea är ett släkte av kräftdjur. Panoploea ingår i familjen Iphimediidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Panoploea